Adjuntas – città di Porto Rico
 Las Adjuntas (Caracas) – stazione della metropolitana di Caracas
 Las Adjuntas (Falcón) – città venezuelana nello Stato di Falcón
 Las Adjuntas (Messico) – circoscrizione messicana nello Stato di Guanajuato